Le tournoi de qualification du simple messieurs des Internationaux de France 2021 se déroule du 16 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Andrey Kuznetsov
  Zdeněk Kolář
  Nuno Borges
  Pavel Kotov
  Camilo Ugo Carabelli
  Jason Kubler
  Borna Gojo
  Bernabé Zapata Miralles
  Giulio Zeppieri
  Norbert Gombos
  Tseng Chun-hsin
  Juan Pablo Varillas
  Bjorn Fratangelo
  Geoffrey Blancaneaux
  Sebastian Ofner
  Santiago Rodríguez Taverna

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs des Internationaux de France 2022
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableaux des qualifications simple messieurs sur le site officiel

Navigation 

2022
Tennis masculin en 2022
Internationaux de France de tennis 2022